Margarita de Borbón, (Margarita de Berry o Margarita de Bresse) (5 de febrero de 1438 en Moulins - 24 de abril de 1483 en Pont-d'Ain), fue una aristócrata francesa de la Casa de Borbón.

Biografía 
Margarita era hija de Carlos I de Borbón y de Inés de Borgoña y la hermana de Juan II de Borbón y Pedro II de Borbón, posteriores duques de Borbón. 

Se casó el 6 de abril de 1472 en Moulins con Felipe, Conde de Bresse (Felipe el sin tierra) de la Casa de Saboya, que se convirtió en 1496 en el duque de Saboya. El acuerdo para este compromiso se firmó en Tours el 6 de enero de 1471.

Tuvieron tres hijos:
Luisa de Saboya (1476-1531) fue la madre del rey francés Francisco I.
 Jerónimo (1478 - 1478).
Filiberto el Hermoso (1480-1504) sucedió a su padre en el trono de Saboya.

Margarita descansa con su hijo Filiberto y su esposa Margarita de Austria en una magnífica tumba en el antiguo Monasterio de Brou en Bourg-en-Bresse.

Ancestros 

</center>

Referencias

Bibliografía 
Hand, Joni M. (2013). Women, Manuscripts and Identity in Northern Europe, 1350-1550. Ashgate Publishing Limited.
Knecht, R.J. (1982). Francis I. Cambridge University Press.
 François Rouget: Marguerite de Berry et sa cour en Savoie d’après un álbum de vers manuscrits. In. Revue d’histoire littéraire de la France. Jg. 106, Nr. 1, 2006, ISSN 0035-2411, S. 3–16.

Enlaces externos 

Duquesas consortes de Saboya del siglo XV
Consortes de la casa de Borbón de Francia
Nacidos en Moulins (Allier)
Nobles francesas del siglo XV